Савёлово — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области, входит в состав муниципального образования сельское поселение Подгорненский сельсовет.

История 
В труде Н. В. Муравьёва «История тамбовских сел и деревень» упоминается в документах ревизской сказки 1834 года по Козловскому уезду как «Сельцо Савёловка». Деревня являлась собственностью штабс-капитана Алексея Ивановича Савёлова, за которым было записано крепостных крестьян: мужского пола − 76, женского пола — 78, а их домов — 20. В числе крепостных крестьян упоминаются: Анисимов Тихов, Евдокимов Филипп, Федоров Борис, Ефимов Юдай, Иванов Клемонт, Савельев Никита, Тимофеев Корней.

В 1858 году сельцо Савёлово по-прежнему принадлежало штабс-капитану Алексею Ивановичу Савёлову. В нём было: мужского пола — 105, женского пола — 90 человек, проживавших в 16 домах.

Сейчас Савёлово относится к Подгоренскому сельскому совету.

Население

Примечания 

Населённые пункты Староюрьевского района